Школьник — многозначный термин.
 Школьник — ученик начальной или средней школы.
 Школьник ТВ — телеканал, созданный Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии» и ООО «Школьник ТВ» и начавший вещание 1 июля 1999 года.
 Школьник — советский и российский детский велосипед.
 Школьник (холодильник).
 «Школьник» — фотоаппарат производства Минского механического завода имени С. И. Вавилова.
 «Школьник» — кинопередвижка для 16-мм фильмов. Выпускалась в СССР с 1957 года до конца 1980-х.
 Школьник (камч. акипка) — молодой тюлень.
 Школьник — горная вершина в окрестностях города Алма-Аты, принадлежащая хребту Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань).
 Школьник — стихотворение Н. А. Некрасова.

Школьник (также — ) — фамилия еврейского происхождения. На идише означает содержатель синагоги — школа, шул на идише.

Известные носители

А 
 Школьник, Александр Яковлевич (род. 1964) — российский журналист и государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В

И 
 Школьник, Илья Самуилович (1890—1963) — американский скрипач.
 Школьник, Иосиф Соломонович (1883—1926) — российский и советский график и театральный художник.

Л 
 Школьник, Лев Григорьевич (1895—1994) — профессор-травматолог Института усовершенствования врачей в Кемерово.
 Школьник, Лейви Иосифович (Леви Эшколь; 1895——1969) — премьер-министра Израиля.

М 
 Школьник, Мария Марковна (1882—1955) — российская революционерка, эсерка.
 Школьник, Меер Роберт (Роберт Кинг Мертон, 1910—2003) — американский социолог.

О, Я 
 Школьник, Олег Львович (род. 1956) — украинский актёр, телеведущий и спортивный комментатор.
 Школьник, Яков Шмулевич (1937—2014) — советский и российский учёный-металлург, изобретатель.

Составная фамилия 
 Аркадин-Школьник, Александр Аркадьевич (1952—2020) — украинский режиссёр.

См. также

Примечания